В боевых действиях во время Великой Отечественной войны принимали участие два формирования корпуса:

 4-й стрелковый корпус (1-го формирования) — сформирован в 1922 году, уничтожен в Белостокском котле Белоруссии в начале войны.  в районе Деречина был разгромлен штаб корпуса. Официально корпус был расформирован .
 4-й стрелковый корпус (2-го формирования) — сформирован в июне 1942 года в составе 7-й армии, на базе её 1-й оперативной группы. В составе действующей армии с 15 июня 1942 года по 15 ноября 1944 года. Вёл боевые действия в Карелии. Расформирован в мае 1945 года. Полное наименование: 4-й стрелковый Свирский корпус.